Planococcus es el nombre que reciben dos géneros taxonómicos:
 Planococcus (insecto), un género de insectos hemípteros.
 Planococcus (bacteria), un género de bacterias grampositivas.

Wikipedia:Desambiguación